Майкл Мориарти (род. 5 апреля 1941 года, Детройт, Уэйн, Мичиган, США) — американский актёр, известный ролью в детективном телесериале «Закон и порядок».

Биография 
Майкл родился 5 апреля 1941 года в городе Детройте, штат Мичиган, США. Учился в Англии — окончив Дартмутский колледж по основной специальности «драма», он поступил в Королевскую академию драмы. До того, как заняться актерской профессией, Мориарти продавал энциклопедии, шины, всякую всячину, а также был официантом. Прежде чем получить известность в кино, Мориарти несколько лет работал актером в театре Гатри в Миннеаполисе.

В настоящее время проживает вместе с женой и сыном в Галлифаксе, Канада. Занимается музыкой, играет джаз на фортепиано и поет. Он выпустил два альбома своих записей.

Карьера 
Снимался в сериалах и фильмах «Закон и порядок», «Прикосновение ангела», «Мужество в бою», «Бледный всадник», «Джеймс Дин» (за последний получил премию «Эмми») и др.

Мориарти стал скандально известен как политический публицист. Он выпустил ряд статей с резким осуждением ислама как «религии фанатиков-самоубийц». Он также резко высказывался против исследований стволовых клеток.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Дартмутского колледжа
Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства